Флаг муниципального образования «Зака́менский район» Республики Бурятия Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, в котором символически отражено географическое, природное, историческое, экономическое своеобразие муниципального образования, составленный и употребляемый в соответствии с федеральным законодательством, правилами геральдики и вексиллологии.

Ныне действующий флаг утверждён в 2012 году и подлежит внесению в Государственный геральдический регистр Российской Федерации.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба Закаменского района в синем, жёлтом и белом цвете».

Геральдическое описание герба гласит: «В лазоревом поле шита вверху золотое соёмбо (безантом, сопровождаемым внизу полумесяцем, отворенным вверх, вверху — пламенем о трёх языках) обременённое внизу серебряной друзой кристаллов, внизу молоточный орнамент».

Обоснование символики 
Синий цвет — символизирует доброту, верность, постоянство.

Друзы (кристалл) — символ района, богатого месторождением различных природных ископаемых, в том числе вольфрамовых и молибденовых руд, имеющих историческое и экономическое значение для района.

Соёмбо — символ вечной жизни (солнце, луна, очаг) у монгольских народов.

Орнамент «меандр» или молоточный орнамент «алхан хээ» выражает идею вечного движения. В данном случае — народное искусство, уважение, любовь к ремеслу и талант народа.

История 
Первый флаг Закаменского района был утверждён 7 сентября 2007 года решением Совета депутатов муниципального образования «Закаменский район» № 240. Описание флага гласило:

Флаг муниципального образования Закаменский район, представляет с собой прямоугольное полотнище, состоящее из двух горизонтальных полос, делящей флаг на две равные части. Верхняя полоса, жёлтого цвета, нижняя синего. В верхнем левом углу жёлтой части полотнища на расстоянии одной четверти длины флага от древка изображён герб района. Отношение ширины флага к его длине 1:2.

Жёлтый цвет — цвет солнца, синий — цвет неба. Изображение герба означает принадлежность к району.

Примечания 

Флаги с изображением солнца
Флаги с изображением полумесяца
Флаги с изображением пламени